Мерант () — итальянская фамилия: 
 Мерант, Зина (урождённая Зинаида Ришар; 1832—1890) — артистка балета и педагог; дочь Жозефа Ришара, с 1861 года — супруга Луи Меранта. 
 Мерант, Луи-Александр (1828—1887) — французский танцовщик, педагог и хореограф итальянского происхождения.